Armindo Vaz d'Almeida (1953-2016), homme politique santoméen ;
 Artur Vaz (1925-2009), footballeur portugais ;
 Carlos Vaz Ferreira (1872-1958), philosophe et écrivain uruguayen ;
 Damião Vaz d'Almeida, homme politique santoméen ;
 Fernando Vaz, médecin et ministre mozambicain ;
 Fernando Vaz (1918-1986), footballeur et entraîneur portugais ;
 João Vaz (1859-1931), peintre et décorateur portugais ;
 José Mário Vaz, président de Guinée-Bissau ;
 Joseana Vaz (née en 2000), joueuse de basket-ball cap-verdienne ;
 Joseph Vaz (1651–1711), prêtre indien ;
 Leo Vaz (1890-1973), écrivain brésilien ;
 Osvaldo Vaz (né en 1969), économiste et homme politique santoméen ;
 Radhika Vaz (née en 1973), actrice indienne ;
 Tristão Vaz Teixeira (vers 1395-1480), navigateur et explorateur portugais.
Luis Vaz de Camões Luís de Camões, poète portugais, né vers 1525, mort le  à Lisbonne.

Toponymie 

 Vaz/Obervaz, commune suisse du canton des Grisons.
 Trindade et Martin Vaz, une île au large du Brésil.

Autre 
 Lada-AvtoVAZ, premier constructeur automobile russe.
Patronyme brésilien
Patronyme portugais